Jože Bertoncelj je lahko:

 Jože Bertoncelj (1922—2012), slovenski alpski smučar
 Jože Bertoncelj (1925—2016), duhovnik